Кручиніна — жіноча форма прізвища Кручинін.
 Кручиніна Любов Геннадіївна (* 1972) — радянська і українська фрістайлістка, чемпіонка СРСР (1988—1989); чемпіонка світу-1990 в акробатиці. Майстер спорту СРСР.
 Кручиніна Ольга Семенівна (1917—2007) — радянський і російський художник по костюмах, художник кіно, педагог. Заслужений працівник культури РРФСР. Народний художник Російської Федерації.
Російські прізвища